Újtelep község Ausztriában (Neustift bei Güssing)
 Újtelep falu Romániában (Decebal)
 Újtelep Dorog városrésze
 Újtelep Dunaújváros városrésze